Bludov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Bludov, Gemeinde im Okres Šumperk
Bludov, Gemeinde im Okres Kutná Hora, siehe Bludov v Čechách
Bludov, aufgelassene Ortschaft auf den Fluren von Dolní Dvořiště, Okres Český Krumlov